Василий Виноградов:
 Виноградов, Василий Александрович (1905—1962) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации.
 Виноградов, Василий Алексеевич (1891—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Виноградов, Василий Валентинович (1948—2005) — советский дипломат.
 
 Виноградов, Василий Илларионович (в монашестве Стефан; 1866—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Пугачёвский, викарий Саратовской епархии.
 Виноградов, Василий Михайлович (1905—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.